Кроупа () — чешская фамилия. Известные носители:

 Кроупа, Властимил (род. 1975) — чешский хоккеист, защитник.
 Кроупа, Зденек (1921—1999) — выдающийся чешский оперный певец (бас).
 Кроупа, Карел (род. 1950) — чехословацкий футболист.